Miejscowości w Polsce:
 Szczechy Małe
 Szczechy Wielkie